

Astronomia
6928 Lanna – asteroide

Etnografia 

Lanna o Tai yuan – popolo tai settentrionale, discendente delle popolazioni del regno di Lanna

Geografia
Svezia
Lanna – area urbana del comune di Lekeberg
Länna – area urbana del comune di Uppsala
Lanna – area urbana del comune di Värnamo
Thailandia
Lanna – regno situato nel nord dell'attuale Thailandia tra tredicesimo e diciottesimo secolo

Persone
Luciano Lanna (1960) – giornalista italiano
Marco Lanna (1968) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Salvatore Lanna (1976) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano